Prljavo kazalište (Прљаво казалиште, дослівно — «брудний театр») — югославський, а потім хорватський рок-гурт, заснований 1977 року. До його складу увійшли Ясенко Хоура (гітара), Зоран Цветкович (гітара), Даворин Богович (вокал), Нинослав Храстек (бас) і Тихомир Філеш (ударні). 2005 року лідер-вокалістом гурту став Младен Бодалець.

Гурт тричі здобував національну нагороду «Porin» — 1994 року в номінації «Альбом року» (за альбом «Lupi petama,...»), а в 1998 і 1999 — в номінації «найкращий рок-альбом» («Dani ponosa i slave» і «S vremena na vrijeme»).

Дискографія

Студійні альбоми 
 Prljavo kazalište, Suzy, 1979
 Crno-bijeli svijet, Suzy, 1980
 Heroj ulice, Suzy, 1981
 Korak od sna, Suzy, 1983
 Zlatne godine, Jugoton, 1985
 Zaustavite Zemlju, Suzy, 1988
 Devedeseta, Suzy, 1990
 Lupi petama,..., CBS, 1993
 S vremena na vrijeme, Croatia Records, 1996
 Dani ponosa i slave, Croatia Records, 1998
 Radio Dubrava, Dallas Records, 2003
 Moj dom je Hrvatska, Dallas Records, 2005
 Tajno ime, Croatia Records, 2008

Живі альбоми 
 Sve je lako kad si mlad — live, Suzy, 1989
 Zabranjeni koncert, InterService, 1994
 Božićni koncert, CBS, 1995
 XX godina, CBS, 1997
  Best of — live, Dallas Records, 2009
 XXX godina, Croatia Records, 2009

Компіляції 
 Najveći hitovi, Suzy, 1994
 Balade, Hi-Fi Centar, 1998
 Hitovi, Hi-Fi Centar, 1998
 Sve je lako kad si mlad '77-'99, CBS & Suzy, 2001
  Best of — live, Dallas Records, 2009

Відео 
 Voljenom gradu, Suzy, 1989
 Koncert u HNK, CBS, 1993
 Božićni koncert, CBS, 1995
 Na trgu, Dallas Records, 2003
 Best of — live, Dallas Records, 2009
 XXX godina, Croatia Records, 2009

Сингли 
 Televizori, Jugoton 1978
 Moj je otac bio u ratu, Suzy 1979
 Crno bijeli svijet, Suzy 1980
</div>

Посилання 
 Фан-клуб 
 Дискографія 

Хорватські музичні гурти
Рок-гурти